Geografia
 Angles (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Angles (Pireneje Wschodnie) – francuskie miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Angles (Pireneje Wysokie) – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje
 Angles (Wandea) – francuskie miasto w regionie Kraj Loary
 Angles (Alpy Górnej Prowansji) – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Anglès (Francja) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Anglès (Hiszpania) – Anglès (Hiszpania)

 Inne
 Angles – album studyjny grupy The Strokes